Kamal – in astronomia, strumento per la navigazione celeste che determina la latitudine
Kamal – concept di autoveicolo SUV sviluppato dal centro stile Alfa Romeo nel 2003